101-я истреби́тельная авиацио́нная диви́зия ПВО (101-я иад ПВО) — авиационное соединение ПВО Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 
 101-я истребительная авиационная дивизия;
 101-я истребительная авиационная дивизия ПВО.

История и боевой путь дивизии 
101-я истребительная авиационная дивизия сформирована 4 октября 1941 года приданием 487-го, 572-го и 573-го истребительных авиационных полков в составе ВВС Брянского фронта в Воронеже на основании Директивы Командующего Военно-Воздушными силами РККА.

В октябре 1942 года, оперативно подчиняясь Воронежско-Борисоглебскому дивизионному району ПВО, дивизия действовала в интересах Воронежского фронта. При подготовке к контрнаступлению по Сталинградом дивизия привлекалась для решения задачи по прикрытию войск и объектов в полосе разворачивающегося Юго-Западного фронта. В апреле 1943 года дивизия участвовала в освобождении Курска.

На 1 июня 1943 года дивизия в составе 6-ти полков выполняла задачи по прикрытию Центрального и Воронежского фронтов и железнодорожные узлы Курск, Касторное, Отрожка, Лиски, Поворино, железнодорожные участки Курск - Щигры - Мармыжи, Касторное - Воронеж, Воронеж - Лиски, Поворино - Новохоперск, Таловая - Хреновая, железнодорожные мосты через реки Дон (у Лиски и Семилуки), Тим и Кшень на участке Щигры - Мармыжи.

Дивизия в начале июня имела 127 самолётов и 91 подготовленный экипаж. В преддверии Курской битвы в начале июня 1943 года дивизия отразила несколько массированных налетов вражеской авиации (до 80 − 90 самолётов в группе) на Курск. Всего участвовало 1006 самолётов противника (He-111, Ju-88, Messerschmitt Bf.110). Летчики корпуса выполняли по 4 — 6 вылетов в день, в каждом вылете проводили воздушный бой. вражеская авиация имела трех и четырёхкратное превосходство. В результате отражения налета было сбито 54 самолёта: 16 Dornier Do 215, 12 Junkers Ju 88, 2 Messerschmitt Bf.110, 16 Focke-Wulf Fw 190 Würger и 8 Messerschmitt Bf.109F. Свои потери составил 8 самолётов: 2 Ла-5, 4 Як-7, 2 Як-1 и один Як-1 подбит, ранено 6 летчиков.

101-я истребительная авиационная дивизия ПВО Приказ НКО № 0091 от 5 июня 1943 года была обращена на формирование 9-го истребительного авиационного корпуса ПВО.

В составе действующей армии дивизия находилась с 4 октября 1941 года по 5 июня 1943 года.

Командир дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:

Участие в операциях и битвах 
 прикрытие войск и объектов тыла Юго-Западного фронта
 прикрытие войск и объектов тыла Воронежского фронта
 Воронежско-Ворошиловградская операция — с 28 июня 1942 года по 24 июля 1942 года
 Сталинградская битва — с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года
 Воронежско-Харьковская наступательная операция — с 13 января 1943 года по 3 марта 1943 года
 Харьковская оборонительная операция — с 19 февраля 1943 года по 14 марта 1943 года
 Курская битва

Присвоение гвардейских званий 
731-й истребительный авиационный полк ПВО 31 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 145 от 31.03.1943 года преобразован в 39-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО.

Отличившиеся воины дивизии 
  Абрамчук Николай Иванович, капитан, командир эскадрильи 894-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО 9 октября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1239.
   Гаркуша Кузьма Дмитриевич, старший лейтенант, командир эскадрильи 907-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1201). 
  Елдышев Анатолий Алексеевич, лейтенант, лётчик 910-го истребительного авиационного полка Особого Назначения 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО 9 октября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза.
  Лукьянов Анатолий Григорьевич, старший лейтенант, командир звена 487-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО 4 марта 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 670.
  Кальян Леонид Петрович, капитан, командир эскадрильи 573-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО удостоен 21 апреля 1943 года звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 916.
  Колесниченко Василий Ефремович, младший лейтенант, лётчик 573-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО 14 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Шавурин, Пётр Иванович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 910-го истребительного авиационного полка особого назначения 101-й истребительной авиационной дивизии Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО 14 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 703.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Майка Холма
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия
 Страница 101-й иад. В. Савончик
 Сайт ветеранов 8-й ОА ПВО

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные дивизии ПВО во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году